Unter Reinmaterial versteht man:
 in den Wirtschaftswissenschaften das Gegenstück zu Gewichtsverlustmaterial
 in der Chemie einen reinen Stoff, siehe Reinstoff